J.Pardo kan som auktorsförkortning betyda:

 José Pardo Sastrón
 José Pardo y Sastrón

Robotskapade auktorsförkortningar